Alessandro Massaroni – brigante italiano
 Filippo Massaroni – ex culturista italiano
 Giovanni Massaroni – calciatore italiano

Pagine correlate
Massaron